Карл Теодор Эрнст фон Зибольд (; 16 февраля 1804, Вюрцбург — 7 апреля 1885, Мюнхен) — германский физиолог и зоолог. Внук хирурга Карла Каспара фон Зибольда.

Член Германской академии естествоиспытателей «Леопольдина» (1840), иностранный член-корреспондент Петербургской академии наук (1855), иностранный член Лондонского королевского общества (1858).

Биография 
Учился в Гёттингене и в Берлине.

В 1840 году Зибольд стал профессором физиологии и сравнительной анатомии в Эрлангене, потом во Фрайбурге и Бреслау, где одновременно был и директором Физиологического института. Среди его известных учеников был зоолог Рудольф Виллемос-Зум.

Для основания такого же Института он был приглашён в качестве профессора физиологии и сравнительной анатомии в Мюнхен, где позднее стал профессором зоологии и первым директором Зоологическо-зоотомического кабинета.

Зибольд внёс значительный вклад в развитие зоологии своими исследованиями по строению, образу жизни и размножению низших животных.

В 1849 году Зибольд начал издавать в Лейпциге вместе с Альбертом Кёлликером (1817—1905) «Zeitschrift für wissenschaftliche Zoologie», один из лучших зоологических журналов.

Труды 
 «Lehrbuch d. vergl. Anatomie d. wirbellosen Thiere» (Берлин, 1848)
 «Ueber die Band- und Blassenwurmer» (Лейпциг, 1854)
 «Wahre Parthenogenesis bei Schmetterlingen und Bienen» (Лейпциг, 1856)
 «Beiträge zur Parthenogenesis der Arthropoden» (Лейпциг, 1871)
 «Die Süsswasserfische von Mitteleuropa» (Лейпциг, 1863)

Примечания

Ссылки 
 

Зоологи Германии
Физиологи Германии
Ботаники по алфавиту
Ботаники Германии
Биологи XIX века
Члены Леопольдины
Иностранные члены Лондонского королевского общества
Члены-корреспонденты Петербургской академии наук
Члены-корреспонденты Французской академии наук
Члены Баварской академии наук
Члены Гёттингенской академии наук
Члены Шведской королевской академии наук